Diplophos är ett släkte av fiskar. Diplophos ingår i familjen Gonostomatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Drakfiskartade fiskar
Diplophos